Пространство Шварца — пространство быстро убывающих функций. Формально говоря, состоит из таких бесконечно дифференцируемых вещественных функций , что  (любая их производная убывает быстрее любой степенной функции) при ,. Это значит, что сама функция и все её производные на бесконечности стремятся к нулю быстрее, чем . Простейшим примером функции из этого пространства будет бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем. Название дано в честь французского математика Лорана Шварца.

Данное пространство используется, например, при построении пространства основных функций и играет достаточно важную роль в функциональном анализе и уравнениях в частных производных.

Функциональный анализ
Математический анализ
Топологические пространства функций